skok - skakanje nogama
 Skok (Travnik, BiH), bivše samostalno naselje u općini Travnik
 Skok (prezime)
 Operacija Skok-1
 Operacija Skok-2
 skok kao slap